David Kirkwood ist der Name folgender Personen:

* David Kirkwood (Politiker) (1872–1955), schottischer Politiker
 David Kirkwood (Moderner Fünfkämpfer) (1935–2012), US-amerikanischer Moderner Fünfkämpfer